Лету́чие лиси́цы () — род рукокрылых семейства крыланов. Летучие лисицы являются самыми большими представителями рукокрылых. Всего насчитывается по меньшей мере 60 сохранившихся видов летучих лисиц. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре.

Крупной величины, длиной до 40 см, размах крыльев до 1,5 м (яванский калонг), хвост маленький. Морда заострённая, уши небольшие, в целом голова напоминает собачью или лисью.

Летучие лисицы питаются соком и мякотью плодов и цветками, что объясняет их ограниченное распространение в тропиках. Они не обладают эхолокацией, которая помогает другим рукокрылым, таким как летучие мыши, обнаруживать и захватывать добычу. Вместо этого у них хорошо развиты зрение и обоняние. Когда летающая лисица находит пищу, она «врезается» в листву и захватывает её. Закрепившись и повиснув на ветке, лиса притягивает пищу ко рту одной из своих задних ног или когтистыми пальцами на своих крыльях.

Виды 
Названия приведены в соответствии с энциклопедией
 
  
 
 
 
 
 
 
 †   
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
 
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 †  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 †  
 
 †

Примечания 

 
Роды млекопитающих